Канал () је градић и управно средиште општине Канал об Сочи, која припада Горишкој регији у Републици Словенији.

По последњем попису из 2002. г. насеље Канал имало је 1.273 становника.

Спољашње везе 

Насељена места у Словенији
Википројект географија/Насеља у Словенији